

Маунт-Карбон — місто, штат Пенсільванія
 Маунт-Карбон — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія